DCR est un sigle qui peut faire référence à : 
 date de consommation recommandée, la date limite pour la consommation d'un aliment ;
 division cuirassée de réserve, un type d'unité blindée française pendant la Seconde Guerre mondiale, voir division cuirassée ;
 .dcr, une extension de nom de fichiers Adobe Shockwave ;
 Damage control resuscitation (en français, réanimation salvatrice et conservatrice), en chirurgie d'urgence, une modalité prophylactique.